Le  est le vingtième siècle de l'ère commune. Il donne son nom à :

 Vingtième Siècle. Revue d'histoire, une revue d’histoire politique et culturelle contemporaine fondée en 1984 ;
 Le Vingtième Siècle, un quotidien belge publié entre 1895 et 1940, et Le Petit Vingtième, son supplément jeunesse ;
 Le Mythe du vingtième siècle, ouvrage d'Alfred Rosenberg ;
 Ballet du  ;
 XXe siècle, revue d'art publiée à Paris en 1938-1939 et de 1951 à 1974 par Gualtieri de San Lazzaro.

Voir aussi 

 , traduction anglaise